Ausschluss steht für:

 soziale Ausgrenzung, siehe Exklusion
 Ausschluss aus einer politischen Partei, siehe Parteiausschluss
 Ausschluss aus einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft, siehe Exkommunikation
 Ausschluss von einer sportlichen Veranstaltung, siehe Disqualifikation
 Ausschluss (Wasserball), eine Sanktion im Wasserball
 eine Strafe im Handball (bis 2010), siehe Handball #Fouls und Strafen
 Ausschluss von Minderheitsaktionären im Wertpapierrecht, siehe Squeeze-out
 vertraglicher Ausschluss von Versicherungsleistungen
 Ausschluss (Typografie), Blindmaterial zum Füllen einer Zeile beim Bleisatz

Siehe auch:
 Ausschlussprinzip
 Ausschlussverfahren
 Ausschlusskriterium